Танг:
 Танг, Игнасио (род. 1940) — политик Экваториальной Гвинеи, премьер-министр в 2008—2012 годах.
 Роман (Танг) (1893—1963) — епископ Русской православной церкви.

 Танг (остров) — остров в Сиамском заливе, Камбоджа.
 Танг (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит.
 Танг (гевог) — гевог в дзонгхаге Бумтанг в Бутане.
 Танг (Бутан) — посёлок в дзонгхаге Бумтанг в Бутане.
 Танг (река) — река в Бутане.
 Танг — разменная монета (1/100 таджикского рубля), так и не появившаяся в наличном обращении.